

Patronyme 

 Nicolas Sébastien Maillot (1781-1856), peintre français ;
 François Maillot (1804-1894), médecin militaire français ;
 Théodore  Maillot (1826-1888), peintre français ;
 Octave Maillot (1860-1949), écrivain français ; 
 Henri Maillot (1899-1987), résistant et cousin de Charles de Gaulle ;
 Louis Maillot (1899-1975), parlementaire français ;
 Maurice Maillot (1906-1968), acteur français ;
 Henri Maillot (1928-1956), militant anticolonialiste algérien ;
 Jacques Maillot (1941-), homme d'affaires français ;
 Henri Maillot-Rosély (1950-), sculpteur français ;
 Jean-Christophe Maillot (1960-), danseur et chorégraphe français ;
 Éliza Maillot, actrice et metteuse en scène de théâtre française ;
 Jacques Maillot (1962-), réalisateur français ;
 François Maillot (1965-), historien des idées spécialisé dans l'Action Française.
 Frédéric Maillot, personnalité politique française
Maillot, ouvrier ayant inventé le maillechort.

Toponyme 

 Maillot, commune française de l’Yonne ;
 Maillot, commune algérienne de la wilaya de Bouira ;
 Gare de Neuilly - Porte Maillot, gare ferroviaire française de Paris ;
 Place de la Porte-Maillot, place française de Paris ;
 Porte Maillot, accès de Paris et échangeur français ;
 Porte Maillot, station du métro parisien ;
 Theuville-aux-Maillots, commune française de Seine-Maritime ;

Autres 
 Maillot à la brésilienne, type d’épilation ;
 Maillot de bain, vêtement pour se baigner ;
 Maillot de corps, sous-vêtement ;
 Maillot à pois, maillot distinctif porté par un coureur cycliste sur route ;
 Maillot arc-en-ciel, maillot remis au vainqueur d'un championnat du monde de cyclisme ;
 Maillot blanc, maillot distinctif porté par un coureur cycliste sur route ;
 Maillot jaune, maillot distinctif porté par un coureur cycliste sur route ;
 Maillot retiré, mise de côté du numéro porté par un joueur ;
 Maillot rose, maillot distinctif porté par un coureur cycliste sur route ;
 Maillot vert, maillot distinctif porté par un coureur cycliste sur route.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français
Vocabulaire sportif